Шéндрик — українське прізвище, про походження якого існує кілька версій.

Версії походження 
 Прізвище Шендрик утворена від шведського імені Хенрик (Генрих, Генриг, Генрик). Після розгрому під Полтавою багато шведів потрапило в полон і залишилося в Україні. Українці ж стали вимовляти це ім'я на свій лад.
 Основою прізвища Шендрик послужило мирське ім'я Шендрик. Швидше за все, прізвище Шендрик походить до дономінального «Шандра» — «собача м'ята, глуха кропива». До введення на Русі християнства нарече́ння дитини ім'ям, що являє собою назву рослини, було дуже поширеною традицією.
 Прізвище Шендрик походить від їдишської форми Сендер чоловічого імені Олександр.

Люди з таким прізвищем 
 Шендрик Олександр Миколайович — доктор хімічних наук.
 Шендрик Тетяна Георгіївна — доктор хімічних наук.
Шендрик Анатолій Іванович (1946—2011) — радянський і російський філософ, соціолог, культуролог.
Шендрик Антон Сергійович (нар. 1986) — український футболіст, захисник клубу «Оболонь».
Шендрик Володимир Георгійович (нар. 1954) — радянський, російський офіцер, полковник; Герой Росії (1999), Заслужений штурман—випробувач Російської Федерації (2006).
Шендрик Євгеній Дем'янович (нар. 1960) — Герой Російської Федерації.

Місце назване в честь прізвища 

 Росія, Воронезька область, м. Воронеж, вул. Шендрикова.

Примітки 

 

Прізвища